Achter gesloten deuren (rechtspraak), zitting van een rechtsprekend orgaan die bij wijze van uitzondering plaatsvindt zonder aanwezigheid van publiek of pers
Huis clos, een eenakter van de Franse filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre
Met gesloten deuren, een hoorspel naar het toneelstuk van Sartre. 
Achter gesloten deuren (roman), een boek van de Amerikaanse schrijver John Grisham
Achter gesloten deuren (documentaire), een documentaire uitgezonden door RTL Group
Achter gesloten deuren (televisieserie), een door Net5 uitgezonden scripted-realityserie